Czarmuń – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie sępoleńskim, w gminie Więcbork
 Czarmuń – osada leśna w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie sępoleńskim, w gminie Więcbork